Accident ischémique cérébral ;
 Accident ischémique constitué ;
 Accident ischémique transitoire.